gon (grad) – jednostka miary kąta płaskiego
 gon – w gwarze myśliwskiej, okres godowy danieli lub kozic

Zobacz też 
 Dziki Gon